Souther steht für
 J. D. Souther (* 1945), US-Singer-Songwriter
 Richard Souther, US-Komponist und Instrumentalist
 John Souther (1816–1911), Gründer der Globe Locomotive Works
 Michael Souther, kanadischer TV-Regisseur, Produzent und Schriftsteller
 Calvin Souther Fuller (1902–1994), US-Forscher, Miterfinder der Solarzelle
Geografisches
 Souther Fell, Bergregion im English Lake District

Siehe auch
 Souter